„Футбология“ е книга – футболен годишник, която се публикува в началото на футболния сезон.

В годишника е събрана пълна статистическа информация за шест европейски шампионата – България, Англия, Германия, Испания, Италия и Франция.

За първи път футболният алманах „Футбология“ е издаден през 2004 г. Съставители на изданието са Веселин Василев и Стоян Янков. В различни периоди помощ са оказали също така Йордан Грозданов (за Италия), Георги Драгоев (за Франция), Георги Филипов (за Испания), Илиян Агаин (за Италия), Антония Куртева (за Франция). С информация за българския футбол и по-специално кариерите на футболистите в българското първенство съдействие оказва Диян Антонов.

Структура на футболния годишник, сезон 2008-2009 
 България
 „А“ футболна група – обща статистика и историческа справка за елита в България.
 Национален отбор по футбол на България – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Представяне на българските клубове в Европейски клубни турнири.
 Съдиите в „А“ футболна група – подробна статистика за ръководените мачове, показаните картони, отсъдени дузпи за всеки един отбор, по отделно като домакин и като гост.
 Клубни страници за актуалните отбори в „А“ футболна група. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите в 16-е елитни клуба. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон. Участия и голове за националния отбор.
 Англия
 Национален отбор по футбол на Англия – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Премиършип – обща статистика и историческа справка за елита в Англия.
 Представяне на английските клубове в Европейски клубни турнири.
 Съдиите в Премиършип – подробна статистика за ръководените мачове, показаните картони, отсъдени дузпи за всеки един отбор, по отделно като домакин и като гост.
 Клубни страници за актуалните отбори в английската Висша лига за сезон 2008-2009. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите за 20-те тима в Премиършип. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите (за Англия разширени кариери) включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон в шампионата. В допълнителни колони са посочени и участията и головете във всички останали турнири, в които играчът е взе участие. Участия и голове за националния отбор.
 Германия
 Национален отбор по футбол на Германия – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Първа Бундеслига – обща статистика и историческа справка за Първа Бундеслига.
 Представяне на германските клубове в Европейски клубни турнири.
 Съдиите в Първа Бундеслига – подробна статистика за ръководените мачове, показаните картони, отсъдени дузпи за всеки един отбор, по отделно като домакин и като гост.
 Клубни страници за актуалните отбори в германската Първа Бундеслига за сезон 2008-2009. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите за 18-те тима в Първа Бундеслига. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон в шампионата. В допълнителни колони са посочени и участията и головете във всички останали турнири, в които играчът е взе участие. Участия и голове за националния отбор.
 Испания
 Национален отбор по футбол на Испания – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Примера дивисион – обща статистика и историческа справка за Примера дивисион.
 Представяне на испанските клубове в Европейски клубни турнири.
 Клубни страници за актуалните отбори в испанската Примера за сезон 2008-2009. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите за 20-те тима в Примера дивисион. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите (за Испания разширени кариери) включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон в шампионата. В допълнителни колони са посочени и участията и головете във всички останали турнири, в които играчът е взе участие. Участия и голове за националния отбор.
 Италия
 Национален отбор по футбол на Италия – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Серия А – обща статистика и историческа справка за Серия А.
 Представяне на италианските клубове в Европейски клубни турнири.
 Клубни страници за актуалните отбори в италианската Серия А за сезон 2008-2009. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите за 20-те тима в Серия А. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон в шампионата. В допълнителни колони са посочени и участията и головете във всички останали турнири, в които играчът е взе участие. Участия и голове за националния отбор.
 Франция
 Национален отбор по футбол на Франция – подробна статистика за активните национали: голове и мачове.
 Лига 1 – обща статистика и историческа справка за Лига 1.
 Представяне на френските клубове в Европейски клубни турнири.
 Клубни страници за актуалните отбори във френската Лига 1 за сезон 2008-2009. Подробна историко-статистическа справка за клубовете в елита – визитка, ръководство, рекорди, успехи, треньори. Пълна статистика за изминалия сезон – резултати, трансфери, участия и голове на всички футболисти. Всеки един отбор е представен върху две страници.
 Кариерни файлове на футболистите за 20-те тима в Лига 1. Статистика за всеки един от картотекираните през този сезон футболисти. Кариерите включват: име, дата и място на раждане, мерки в килограми и сантиметри. Предстатвяне сезон по сезон на всеки един футболист, неговите участия и отбелязани голови попадения за даден отбор в определен сезон в шампионата. В допълнителни колони са посочени и участията и головете във всички останали турнири, в които играчът е взе участие. Участия и голове за националния отбор.
 Европейски клубни турнири
 Шампионска лига/Купа на европейските шампиони – всички финали, носители, информация и статистика за сезон 2007-2008.
 Купа на носителите на купи.
 Купа на УЕФА.
 Европейски футболни федерации
 Справки за всички 53 европейски футболни федерации.
 Мачове на всички европейски отбори за 2007-2008.
 Национални футболисти за 2007-2008.
 Всички шампиони и носители на купи на 53-е европейски футболни федерации (асоциации).
 ЕВРО 2008.

Футбол